Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1989 проходили з 29 травня по 11 червня 1989 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Лариса Савченко і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф і Габріела Сабатіні з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1989 у жіночому тенісі